Bonfiglio ist der Familienname folgender Personen:
 Óscar Bonfiglio (1905–1987), mexikanischer Fußballspieler
 Pascual Bonfiglio (1907–??), argentinischer Boxer
 Susanna Bonfiglio (* 1974), italienische Basketballspielerin